Игры в Группе А на чемпионате мира 2010 года проходят с 11 по 22 июня 2010 года. Группа состоит из ЮАР — страны-хозяйки чемпионата, Мексики, Уругвая и Франции. Прежде сборные Франции и Уругвая встречались на групповом этапе чемпионата мира 2002 года, тот матч завершился со счётом 0:0. Кроме того, во второй раз команды Франции, Уругвая и Мексики играют в одной группе с командой-хозяйкой чемпионата. В прошлый раз это было на чемпионате мира 1966 года, где в плей-офф прошли сборные Англии и Уругвая.

В последнем рейтинге сборных ФИФА Франция была на 9-м месте, Уругвай — на 16-м, Мексика — на 17-м и ЮАР на 83-м месте. В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе В, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы В.

Сборная ЮАР стала первой в истории сборной страны — хозяйки чемпионата, не вышедшей из групповой стадии турнира.

Время указано местное (UTC+2).

ЮАР — Мексика

Уругвай — Франция

ЮАР — Уругвай

Франция — Мексика

Мексика — Уругвай

Франция — ЮАР

Примечания 

Г